Günther van Endert ist der Name folgender Personen:

* Günther van Endert (Jurist) (1884–1958), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalbeamter
 Günther van Endert (Redakteur) (* 1954), deutscher Fernsehredakteur